Pherusella är ett släkte av mossdjur. Pherusella ingår i familjen Pherusellidae. 

Pherusella är enda släktet i familjen Pherusellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Pherusella